Kinżał – ros. kindżał
 3K95 Kinżał – radziecki/rosyjski morski przeciwlotniczy pocisk rakietowy
 Ch-47M2 Kindżał – rosyjski pocisk manewrujący